Madalena kan syfta på:

 Isla Magdalena – en ö i Marquesasöarna , se Fatu Hiva
 Madalena (kommun i Brasilien) – en kommun i Ceará i Brasilien
 Madalena, Azorerna – en kommun i Portugal